Сірано де Бержерак () — французький письменник, драматург
 Бержерак () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь